Imię:
 Herweusz – imię pochodzenia anglosaskiego
Biolodzy XVII-wieczni:
 William Harvey
Muzycy pop:
 Harvey Cantwell
Muzycy rockowi:
 PJ Harvey
Politycy brytyjscy:
 Robert Harvey
Teoretycy społeczni:
 David Harvey
Film:
 Harvey – film z 1950 roku z Jamesem Stewartem
Miejscowości w Australii:
 Harvey – miasto w Australii
Miejscowości w USA:
 Harvey – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Harvey – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Marion
 Harvey – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Jefferson
 Harvey – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette
 Harvey – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells
Gminy w USA:
 Harvey (ang. Harvey Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
 Harvey (ang. Harvey Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 Harvey (ang. Harvey Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Meeker
 Harvey (ang. Harvey Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Harvey (ang. Harvey County) – w stanie Kansas
Meteorologia:
 Huragan Harvey – huragan aktywny w USA od 17.08 do 1.09.2017